Na Estrada (filme) - longa de 2012 com Kristen Stewart
 Na Estrada (álbum de Casaca)
 Na Estrada (álbum de Gilson Campos)
 Na Estrada (álbum de Novo Som)

Desambiguação